Халел Жагпарович Узбекгалиев (; 27.12.1928, Гурьев — 26.04.2003, Алматы) — советский (казахстанский) геолог-нефтяник, лауреат Ленинской премии 1966 года.

Биография 
В 1947 году окончил геологический факультет Гурьевского нефтяного техникума. Работал помощником бурильщика, бурильщиком и мастером на буровых предприятиях Эмбы.

После окончания Московского института нефти и газа имени Губкина (1952) назначен главным инженером Макатской конторы глубокого бурения («Казахстаннефтеразведка»).

В 1959—1963 и 1965—1978 управляющий трестом «Мангышлакнефтегазразведка». В 1963—1965 начальник нефтеразведочной экспедиции. Первооткрыватель месторождений Узень, Жетыбай, Тенге, Каражамбас, Северные Бузачи, Каламкас. Руководил модернизацией буровых работ, что позволило ускорить темпы и увеличить объемы бурения на Мангышлаке (с 1959 по 1965 год — в 13 раз).

В 1978—1987 заместитель министра геологии КазССР. В 1987—1991 первый заместитель начальника главка «Казгеология».

Имя Узбекгалиева присвоено Мангистаускому политехническому колледжу.

Награды 
 Заслуженный геологоразведчик Казахской ССР
 Почетный разведчик недр СССР
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 1966 — Ленинская премия (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 апреля 1966 года)
 1976 — Орден Трудового Красного Знамени (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1976 года)
 1980 — Орден Ленина (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая 1980 года)
 1999 — Орден Курмет за выдающиеся достижения в нефтяной промышленности Казахстана (Указом Президента Республики Казахстан от 1 сентября 1999 года) и др.

Источники 
 http://www.zonakz.net/articles/35108?action=author&id=3346
 http://www.nomad.su/?a=15-201106100009 
 Кто есть кто в Казахстане. 2002 г.
 Ежегодник БСЭ, 1967 год.

Геологи XX века
Геологи СССР
Геологи Казахстана
Награждённые Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Заслуженные геологи Казахской ССР
Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина‎